Lerdo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Lerdo, ort, Coahuila, 
 Lerdo (kommun i Mexiko), Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar